Флеминг Дэвид Маккелл (; 30 апреля 1929, Монреаль, Квебек, Канада — 19 октября 2015) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз», двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто». Сын хоккеиста Джека Маккелла (1896(4?)—1961), двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Оттавы» (1920, 1921).

Игровая карьера 
Отметился результативной игрой в юниорской лиге хоккейной ассоциации Онтарио в команде «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс». С Маккеллом в составе «Мэйджорс» выигрывали Кубок Джей Росса Робертсона (1946, 1947) и Мемориальный кубок (1947). По итогам сезона 1946/47 Маккелл получил Эдди Пауэрс Мемориал Трофи.

В 1947 году дебютировал в НХЛ в составе «Торонто Мэйпл Лифс», с которыми дважды выигрывает Кубок Стэнли. В январе 1952 года хоккеиста обменяли в «Бостон Брюинз» (на ). В свой первый полный сезон (1952/53) в новой команде он набирает 44 (27+17) очка в регулярном первенстве и становится лучшим бомбардиром команды; по итогам этого сезона вошёл в первую символическую сборную Национальной Хоккейной Лиги.

С Маккеллом в составе «Брюинз» трижды (в 1953, 1957, 1958 годах) выходили в финал Кубка Стэнли, однако все три финальных серии проиграли «Монреалю». Маккелл стал лучшим  плей-офф НХЛ 1958 года, набрав 19 очков (5+14). После окончания сезона 1959/60 он завершает выступления в НХЛ; позже выступал за «Квебек Эйсис» (АХЛ; в т.ч. играющий тренер), «Лос-Анджелес Блейдс» (Западная хоккейная лига (проф.)) и ряд непрофессиональных команд.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1947, 1948, 1949, 1954
 Обладатель Эдди Пауэрс Мемориал Трофи (Лучший бомбардир Хоккейной лиги Онтарио) (1): 1947

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика Флеминга Маккелла на The Internet Hockey Database
 Биография Флеминга Маккелла на Legends of Hockey
 Профиль Флеминга Маккелла на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ